Se denomina antiquarium a una sala de un palacio o museo destinada a alojar antigüedades, o bien específicamente a un determinado tipo de museo con esta finalidad, como el Antiquarium de Sevilla o el Antiquarium de las murallas de Alcalá de Henares. El término procede del latín antiquarius, «partidario de lo antiguo».

Uno de los antiquarium más famosos es el de la Residenz de Múnich, antiguo palacio real de los reyes de Baviera. Esta sala, decorada con frescos y candelieri, alberga una importante colección de antigüedades, especialmente bustos y estatuas clásicas.

Véase también 
 Antigüedad (objeto)
 Tienda de antigüedades
 Protomoteca

Referencias

Bibliografía 
 

Museos por tipo